Dars est un patronyme porté notamment par :

 Jacques Dars (1941-2010), sinologue français ;
 René Dars (1921-), géologue français ;
 Sarah Dars, universitaire et romancière contemporaine française.